Чемпионат мира по пляжному волейболу 2015 года — X официальное мировое первенство, которое проходило в четырёх городах Нидерландов с 26 июня по 5 июля с участием 48 мужских и 48 женских команд из 39 стран. Ставшие победителями чемпионата бразильские пары Барбара Сейшас / Агата Беднарчук и Алисон Серутти / Бруно Оскар Шмидт получили право выступить на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Квалификация и система чемпионата 

23 команды допущены к участию в каждом из турниров в соответствии с положением стран в рейтинге Международной федерации волейбола (FIVB). Также на чемпионат отобрались по 4 команды от каждой из пяти региональных конфедераций FIVB (по мировому либо континентальному рейтингу и результатам континентальных туров), 3 дополнительных места предоставлены Нидерландам как организатору турнира и ещё 2 команды получили wild card.

Из 48 пар борьбу за медали после группового этапа продолжили 32 — по две лучшие команды от каждой группы и 8 из 12 пар с третьих мест по дополнительным показателям.

Арены 
Нидерланды были выбраны организатором чемпионата в 2012 году из пяти претендентов.

Впервые чемпионат мира по пляжному волейболу принимали четыре города. Главная арена соревнования — плавучий стадион, расположенный в центре Гааги на пруду Хофвейвер. В Амстердаме и Апелдорне площадки для игры сооружены на центральных площадях городов, а в Роттердаме — на набережной рядом с круизным судном SS Rotterdam, каюты которого были предоставлены участникам, официальным лицам и пресс-центру.

Женский турнир

Участники

Групповой этап

Группа A (Гаага)

Группа B (Амстердам)

Группа C (Апелдорн)

Группа D (Роттердам)

Группа E (Роттердам)

Группа F (Апелдорн)

Группа G (Амстердам)

Группа H (Гаага)

Группа I (Гаага)

Группа J (Амстердам)

Группа K (Апелдорн)

Группа L (Роттердам)

Рейтинг третьих команд

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала (Гаага)

Матч за 3-е место (Гаага)

Финал (Гаага)

Индивидуальные призы 
 Лучший игрок — Агата Беднарчук (Бразилия).
 Самая результативная — Жулиана Фелисберта (Бразилия).
 Лучшая в атаке — Фернанда Алвес (Бразилия). 
 Лучшая на блоке — Илька Земмлер (Германия).
 Лучшая на подаче — Мария Антонелли (Бразилия).
 Лучшая по скорости подачи (87 км/ч) — Марлен ван Ирсель (Нидерланды).

Мужской турнир

Участники

Групповой этап

Группа A (Гаага)

Группа B (Амстердам)

Группа C (Апелдорн)

Группа D (Роттердам)

Группа E (Роттердам)

Группа F (Апелдорн)

Группа G (Амстердам)

Группа H (Гаага)

Группа I (Гаага)

Группа J (Амстердам)

Группа K (Апелдорн)

Группа L (Роттердам)

Рейтинг третьих команд

Плей-офф

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала (Гаага)

Матч за 3-е место (Гаага)

Финал (Гаага)

Индивидуальные призы 
 Лучший игрок — Рейндер Нюммердор (Нидерланды).
 Самый результативный — Педро Солберг (Бразилия).
 Лучший в атаке — Бруно Оскар Шмидт (Бразилия). 
 Лучший на блоке — Кристиан Варенхорст (Нидерланды).
 Лучший на подаче — Эвандро Гонсалвес (Бразилия).

Вокруг чемпионата 
 80 официальных мячей чемпионата были доставлены на арены с помощью традиционного голландского вида транспорта — велосипеда. Четыре команды велосипедистов начали свой трёхдневный путь 24 июня по различным маршрутам протяжённостью 200—400 километров от аэропорта Схипхол до Гааги, Амстердама, Роттердама и Апелдорна. В пробеге участвовали спортсмены фонда Bas van de Goor Foundation, организованного директором чемпионата олимпийским чемпионом Басом ван де Гором с целью привлечения к активным занятиям спортом людей с сахарным диабетом.
 27 июня, во второй игровой день чемпионата, на пляже Схевенингена состоялся любительский турнир на 276 площадках с участием 2355 человек. Организаторы мероприятия в присутствии президента Международной федерации волейбола Ари Грасы объявили об установлении нового мирового рекорда (прежний — 1610 участников — был зафиксирован 12 июля 2014 года в Торонто).
 Официальным гимном чемпионата являлась композиция Фредерика Абаса «Kings and Queens of the Beach».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2015
Спорт в Нидерландах в 2015 году
Чемпионаты мира в Нидерландах
2015 год в пляжном волейболе
Июнь 2015 года
Июль 2015 года